Makro může znamenat:
 makro (software) – posloupnost příkazů, činností nebo stisknutých kláves, které je možné vyvolat zadáním jediného povelu
 Makro (obchod) – obchodní řetězec, v němž mohou nakupovat podnikající fyzické a právnické osoby
 slangový výraz pro makrofotografii
 předpona složených slov mající význam velký, velice, dlouhý, vysoký, např. makroekonomie, makromolekula, makrobiotika

Reference